Het WTA-tennistoernooi van Toyota (officieel Toyota Princess Cup) van 2000 vond plaats van 2 tot en met 8 oktober 2000 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Française Julie Halard-Decugis bereikte de finale in beide disciplines. Zij verloor de eindstrijd in het enkelspel maar won de titel in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Monica Seles bereikte de halve finale. Halverwege de tweede set van haar partij tegen Julie Halard-Decugis moest zij evenwel de strijd staken.

Het tweede reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Française Julie Halard-Decugis in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Toyota op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Conchita Martínez en Patricia Tarabini hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Nana Miyagi en Paola Suárez in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Halard-Decugis had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sugiyama elf.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2000
Toyota